Hérisson (België), een klein dorpje in de deelgemeente Orchimont in de Belgische gemeente Vresse-sur-Semois
 Hérisson (Allier), een gemeente in Frankrijk